Mokola peut désigner :
 Mokola virus, une espèce de virus du genre Lyssavirus
 le nom vernaculaire de Hyphaene petersiana au Botswana
 Mokola, un village du Cameroun.